Municipio de Ervin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ervin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Ervin (condado de Howard, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Howard.